Abdul Aziz je lahko:

 otomanski sultan Abdulaziz
 sultan Abdelaziz Maroški
 saudski vladar Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud
 saudski vladar Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad al Saud
 saudski kralj Saudi King Abdul Aziz bin Abdul Rahman ibn Faisal Al Saud
 saudski kralj Faisal bin Abdul Aziz
 Abdul Aziz (jahta) - največja jahta na svetu